Hoofdstad, een stad die de voornaamste politieke status geniet in een bestuurlijke entiteit
 (bij uitbreiding) de centrumplaats of belangrijkste plaats in een gebied, zonder dat deze plaats noodzakelijkerwijs een bijzondere politieke of bestuurlijke status geniet